Hlinka är ett slovakiskt efternamn och kan syfta på:

Andrej Hlinka (1864–1938, politiker och katolsk präst, aktiv i dåvarande Tjeckoslovakien under mellankrigstiden.
Ivan Hlinka (1950–2004,  en tjeckisk ishockeyspelare och ishockeytränare
 Jaroslav Hlinka (född 1976), tjeckisk ishockeyspelare

Fiktiva figurer
Paulina Hlinka – fiktiv rollfigur i Bert-serien

Efternamn